La  peut désigner :
 
 
  de chars de combat
  de chasseurs (Révolution française)
  de chasseurs à pied (et  de chasseurs alpins)
  de chasseurs des Pyrénées
  de dragons portés
  du génie
  d'infanterie (Australie)
  d'infanterie (France)
  parachutiste (Belgique)
  de parachutistes coloniaux
  du  régiment de Marines
  de renseignement (États-Unis)
 3 bataillon anti-aérien du littoral
  du Royal Australian Regiment
  Bataillon (Toronto Regiment), CEC
  de volontaires de l'Ain
  de volontaires de l'Aisne
  de volontaires de la Drôme
  de volontaires du Finistère
  de volontaires de Paris
  de volontaires du Pas-de-Calais
  de volontaires de la Seine-Inférieure
 Bataillon de marche n° 3